Элейдер Альварес — Сергей Ковалёв II () — двенадцатираундовый боксёрский поединок-реванш в полутяжёлой весовой категории за титул чемпиона мира по версии WBO, который на тот момент принадлежал Элейдеру Альваресу, а до этого, в 2013 — 2016 и 2017 — 2018 годах — Сергею Ковалёву. Поединок состоялся 2 февраля 2019 года на базе стадиона  (Фриско, Техас, США).

Предыстория

Ход поединка

Андеркарт 
 Андеркарт — предварительные боксёрские бои перед основным поединком вечера.

После боя

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёрские поединки
2019 год в боксе
События 2 февраля
Февраль 2019 года
Спорт в США в 2019 году
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Техасе
Чемпионаты мира в 2019 году
Чемпионаты мира в США